Tupi (volk), een Zuid-Amerikaanse indianenstam
 Tupi (taal), de taal van deze stam
 Tupi (South Cotabato), een gemeente in de Filipijnen, provincie South Cotabato